A 2008. évi nyári olimpiai játékok az íjászat férfi egyéni versenyszámát augusztus 9. és 15. között rendezték az Olympic Green Archery Fielden.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

72 nyílvesszős selejtező

12 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 

A rövidítés jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord

Selejtező 
Minden versenyző 72 nyílvesszős teljesítménye alapján felállították a selejtező sorrendjét. A legtöbb pontot elért versenyző lett az első kiemelt, így haladva a legkevesebbig, aki a 64. kiemelt helyet kapta. Ezután a kiemelés alapján egyenes kieséses rendszerben folytatták a küzdelmeket.

Tábla 
A versenyzők 12 lövéssel (négyszer 3 lövés) döntötték el a továbbjutó személyét. Amennyiben döntetlen volt az állás, akkor következett a szétlövés. Itt mindketten egy-egy nyílvesszőt használhattak, és a magasabb pontszámot elért versenyző jutott tovább. Ha a pontszám azonos lett, akkor egy második nyílvesszővel megismételték a lövéseket. Ha még mindig döntetlen volt, egy harmadik nyílvesszős kör következett. Amennyiben ezt követően is döntetlen volt az eredmény, a középponthoz közelebbi nyílvessző jelentette a győzelmet.

Döntők

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

Jegyzetek

Források 

Íjászat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon